

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 5 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Barty“ beginnt.

Barty 



 Barty, Ashleigh (* 1996), australische Tennis- und Cricketspielerin
 Barty, Billy (1924–2000), US-amerikanischer Film- und Theaterschauspieler
 Barty, Chris, US-amerikanischer Physiker

Bartya 
 Bartyan, Michele (* 1980), italienischer Autorennfahrer

Bartyn 
 Bartyński, Andrzej (1934–2018), polnischer Dichter und Schriftsteller